El término cocada puede referirse a:

 Cocada, bebida venezolana hecha con coco.
 Cocada, postre español elaborado con coco, muy extendido en Iberoamérica.